F25 peut faire référence à :
 BMW X3 (type F25), deuxième génération de la BMW X3 ;
 Fedora25, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Trouble schizo-affectif, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres